Die 7. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1983 Men's World Open Squash Championship) fand vom 1. bis 6. Dezember 1983 in München statt.

Jahangir Khan erreichte als topgesetzter Titelverteidiger ohne Satzverlust das Finale, in dem er auf Chris Dittmar traf. Diesen besiegte er ebenso souverän mit 9:3, 9:6 und 9:0 und gewann damit seinen dritten Weltmeistertitel in Folge.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1983
Squashturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in München
Squashturnier 1983